Кариатида (значения):

 Кариатида — статуя одетой женщины, введённая в употребление древнегреческим зодчеством для поддержки антаблемента и, следовательно, заменявшая собой колонну или пилястру.
 Кариатида () — польский дворянский герб.